Кура́тов — русская фамилия. Женская форма: Кура́това

Известные носители:

 Куратов, Анатолий Александрович (1936—2014) — советский и российский археолог.
 Куратов, Иван Алексеевич (1839—1875) — основоположник коми литературы, лингвист, переводчик, коми поэт.
 Куратов, Олег Константинович (род. 1978) — украинский футболист.

 Куратова, Елена Александровна (род. 1982) — российский благотворитель.
 Куратова, Нина Никитична (род. 1930) — коми советская писательница.

См. также 
 Куратов (опера)